Antoine Deparcieux (1703-1768) – matematico francese
 Antoine Deparcieux (1753-1799) – matematico francese